Aleksander Poniński (zm. 1731) – łowczy wschowski, starosta babimojski
 Aleksander Poniński (1766–1824) – poseł na Sejm Grodzieński 1793 roku, kawaler maltański
 Aleksander Poniński (1856–1915) – kolekcjoner, poseł do austriackiej Rady Państwa